Parewmbolae steht für:

 Parembolae in Palaestina, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche 
 Parembolae in Phoenicia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche im heutigen Syrien